Gminy w Czechach:
 Želeč – gmina w powiecie Prościejów
 Želeč – gmina w powiecie Tabor